Paragordionus vejdovskyi är en tagelmaskart som först beskrevs av Janda 1895.  Paragordionus vejdovskyi ingår i släktet Paragordionus och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
vejdovskyi